Сан-Себастьян 1911 — шахматный турнир проходил с 19 февраля по 17 марта. 15 участников, каждый из которых призёр (не ниже 4-го места) не менее 2 соревнований (1900—1910). Персонально приглашён X. Р. Капабланка, выигравший матч у Ф. Маршалла.

Таблица

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте www.pgnmentor.com

1911 год в шахматах
Шахматные турниры в Испании